Étienne Marcel (politicus), een Frans politicus, lakenhandelaar te Parijs en deken van het koopmansgilde
 Étienne Marcel (metrostation), een station van de metro in Parijs langs metrolijn 4
 Een opera met die naam in 4 bedrijven (6 scènes) van Camille Saint-Saëns op een libretto van Louis Gallet; het werk ging op 8 februari 1879 in het Grand-Théâtre de Lyon in première.